«» — фильм французского режиссёра Клер Дени.
 «Шоколад» — фильм режиссёра Лассе Халльстрёма по одноимённому роману английской писательницы Джоанн Харрис.
 «Шоколад» — короткометражный фильм режиссёра Асели Омар.
 «» — индийский фильм.
 «Шоколад» — пятая серия первого сезона телесериала Мастера ужасов.
 «Шоколад» — фильм тайского режиссёра Прачиа Пинкаю.
 «Шоколад» — французская биографическая драма.

См. также 
 «Блондинка в шоколаде»
 «Горячий шоколад»
 «Зефир в шоколаде»
 «Как вода для шоколада»
 «Клубника и шоколад»
 «Кровь и шоколад»
 «Лучше шоколада»
 «Хлеб и шоколад»
 «Чарли и шоколадная фабрика»